ФК Полонија се односи на више пољских фудбалских клубова: 

 ФК Полонија Битом
 ФК Полонија Варшава